Ме́нде — многозначное понятие:

 Менде — народ, проживающий главным образом на юге Сьерра-Леоне.
 Менде — язык народа менде, относящийся к семье манде.

Носители фамилии 
 Менде, Александр Иванович (1800—1868) — российский картограф, генерал-лейтенант.
 Менде, Герхард фон (1904—1963) — немецкий востоковед.
 Менде, Карл Иванович (1793−1878) — российский врач, действительный тайный советник.
 Менде, Эрих (1916—1998) — немецкий политик и юрист.